Mike Campbell (*1950), Amerikaans gitarist
 Michael Campbell (golfer) (*1969), Nieuw-Zeelands golfer
 Michael Campbell (atleet) (*1978), Jamaicaans hardloper